

Гарра — громада, земля Тюрингія.

Гарра — місто, штат Оклахома
 Гарра — місто, штат Вашингтон

Див. також 
 Гара